Prva liga Srbije i Crne Gore u fudbalu (2003/2004) była 12. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Serbii i Czarnogórze. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Partizan Belgrad. Nowym mistrzem Serbii i Czarnogóry został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Nikola Žigić, który w barwach klubu Crvena zvezda Belgrad strzelił 19 goli.

Zasady przyznawania punktów 
 Zwycięstwo: 3 punkty
 Remis: 1 punkt
 Porażka: 0 punktów

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Srbije i Crne Gore

Przypisy

Bibliografia 
 

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Serbii i Czarnogórze